Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2021/22 des VfL Bochum. Der Klub tritt in der Saison in der Bundesliga an.

Personalien

Kader 2021/22 
 Stand: 12. Februar 2022

Transfers der Saison 2021/22 
Stand: 19. Mai 2022

Sportliche Leitung und Vereinsführung

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht des VfL Bochum.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 2021/22 auf. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden (gelb) gewertet, Siege sind grün markiert.

Freundschafts-/Vorbereitungsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf.

Statistiken

Saisonverlauf

Abschlusstabelle

Spielerstatistiken 

Stand: 14. Mai 2022

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Varia 
Das erste Tor für die Bochumer nach der Rückkehr in die Bundesliga erzielte Gerrit Holtmann am 2. Spieltag der Saison 2021/22 gegen seinen Ex-Verein Mainz 05; der Treffer nach einem Sololauf wurde zum Tor des Monats im August 2021 sowie zum Tor des Jahres gekürt.

Weblinks 
 Vereinsinfo VfL Bochum bei kicker.de

Einzelnachweise 

Bochum
Bochum, VfL
VfL Bochum